

Codici 
 BOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boku (Papua Nuova Guinea)
 boq – codice ISO 639-3 della lingua bogaya

Altro
Boq – personaggio di Il meraviglioso mago di Oz